El término rumano se puede referir a:

 El natural de Rumania o Rumanía.
 El pueblo rumano, (Poporul român en rumano), un grupo étnico.
 El idioma rumano.

Enlaces externos